La contea di Miyun (cinese semplificato: 密云县; cinese tradizionale: 密雲縣; mandarino pinyin: Mìyún Xiàn) è un distretto di Pechino. Ha una superficie di 2.229,45 km² e una popolazione di 468.000 abitanti al 2010.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Miyun